Steven "Steve" McManaman (n. 11 februarie 1972) este un fost fotbalist internațional englez, care a jucat pe postul de mijlocaș ofensiv, extremă sau playmaker la Liverpool, Real Madrid și Manchester City.

Statistici carieră

Palmares

Club
Liverpool
 FA Cup (1): 1991–92
 League Cup (1): 1994–95

Real Madrid
 La Liga (2): 2000–01, 2002–03
 Supercopa de Espana (2): 2001, 2003
 Liga Campionilor UEFA (2): 1999–2000, 2001–02
 Supercupa Europei (1): 2002
 Cupa Intercontinentală (1): 2002

Individual
 Alan Hardaker Trophy (1): 1995
 PFA Team of the Year (1): 1996–97
 UEFA Euro Team of the Tournament (1): 1996
 Premier League Player of the Month (1): december 1997
 UEFA Champions League Final - Man of the Match: 2000

Referințe

Bibliografie

Legături externe
Profile at LFC History.net

Englezi în viață
Fotbaliști englezi
Fotbaliști internaționali englezi
Fotbaliști ai Real Madrid CF
Fotbaliști ai FC Liverpool
Fotbaliști ai Manchester City FC
Mijlocași
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998